Недвјези може бити:

 Недвјези (Праг), градска четврт Прага, Чешка Република
 Недвјези (Свитави), насељено мјесто у округу Свитави, Пардубички крај, Чешка Република